Muang Khammouan kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Thakhèk, provinshuvudstad, Khammuan, 
 Muang Thakhèk, distrikt, Khammuan, 

Robotskapade Laosförgreningar